David Crawshay (1979 -), rameur australien ;
 Richard Crawshay (1739 - 1810), marchand, puis fondeur d'acier anglais.